

Carriera motociclistica 
Il miglior anno di Bartol è stato nel 1978 quando è arrivato con la Morbidelli al quarto posto nel campionato mondiale 125cc. Il suo miglior risultato è stato un secondo posto al Gran Premio motociclistico d'Austria 1978.

Specialista di motori 
Dopo essersi ritirato dalla competizione, Bartol divenne famoso come costruttore di motori di successo per motociclette da corsa. Molti grandi piloti del Grand Prix lo hanno cercato per le sue abilità. Nel 2003 è diventato direttore tecnico del team KTM Grand Prix su strada, lavorando in quella veste fino alla stagione 2009, quando la fabbrica KTM si è ritirata dalle corse su strada del Grand Prix.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 125

Classe 250

Note

Collegamenti esterni

Piloti della classe 50
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250